Монзенский:

 Адриан Монзенский (ум. 1619) — преподобный РПЦ, основатель Благовещенского монастыря на реке Монзе.
 Феодосий Монзенский (ум. ок. 1601) — монах, преподобный Русской православной церкви. 
 Ферапонт Монзенский (ум. 1591) — монах, преподобный Русской церкви.

Примечания